Куло, Вильфрид (фр. Wilfrid Coulot; род. 25 июня 1986) — французский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Куло, Мари (фр. Marie Coulot; род. 24 апреля 1991) — французская кёрлингистка.
 Куло, Солен (фр. Solène Coulot; 21 марта 1989 — 20 февраля 2010) — французская кёрлингистка.